Gli spari sopra – album di Vasco Rossi del 1993
 Gli spari sopra – singolo di Vasco Rossi del 1993
 Gli spari sopra – tournée del cantautore italiano Vasco Rossi del 1993